Yii ist ein freies, objektorientiertes, komponentenbasiertes Webframework, das in PHP geschrieben ist. Yii wird „Ji“ oder [ji:] ausgesprochen und ist ein Akronym für „Yes It Is!“ (zu Deutsch „Ja, ist es!“). Im Chinesischen bedeutet Yii so viel wie einfach und evolutionär.

Geschichte 
Yii startete als ein Versuch, viele Nachteile des PRADO-Frameworks zu beheben. Yii war als konzeptuelles Redesign konzipiert und zielte damit auf hohe Performance und trafficlastige Einsatzgebiete ab, Dinge, die am PRADO-Framework kritisiert wurden. Im Oktober 2006, nach rund 10 Monaten Entwicklungszeit, wurde eine erste Alpha-Version von Yii veröffentlicht.

Im Dezember 2008 folgte die stabile Version 1.0.
Version 1.1 wurde im Januar 2010 veröffentlicht und brachte unter anderem einen Form-Builder, relationale Active-Record-Abfragen sowie ein Unit-Test-Framework. Der Versionszweig erhält bis heute weiterhin Sicherheitsupdates sowie implementiert inzwischen Unterstützung für PHP 7.

Im Mai 2011 entschieden sich die Entwickler auf eine neue PHP-Version zu setzen und architektonische Fehler zu korrigieren. Aufgrund von fundamentalen Änderungen, wurden die Änderungen im Oktober 2014 als Version 2.0 veröffentlicht, nachdem der Quellcode bereits im Mai 2013 veröffentlicht worden war.

Wurde der Quellcode zunächst über Google Code verwaltet, zogen die Entwickler das Projekt 2013 auf GitHub um. Das Yii-Framework ist unter der BSD-Lizenz lizenziert. Das Framework kann damit kostenlos sowohl für Open-Source, als auch für kommerzielle, proprietäre Webanwendungen verwendet werden.

Merkmale 
 Model View Controller (MVC) Pattern
 Generieren von komplexen WSDL Service-Spezifikationen
 Internationalisierung und Lokalisierung (I18N und L10N), umfassende Übersetzung von Nachrichten, Datum- und Zeitangaben und Ziffern
 Cache-System in mehreren Ebenen, unterstützt Datencache, Page-Cache, Fragment-Cache und dynamischen Inhalt
 Fehlerbehandlung und Logging. Logeinträge können Kategorisiert, gefiltert und zu unterschiedlichen Zielen geleitet werden
 Sicherheitsmaßnahmen. Verhindern von Cross-Site Scripting (XSS), Cross-Site-Request-Forgery (CSRF) und Session Hijacking
 Unit und Funktionalitätstests auf Basis von PHPUnit und Selenium
 Automatische Codegenerierung für das Grundgerüst von Anwendung, erstellen einer CRUD Anwendung durch das Gii Tool
 Gute Unterstützung für Code von Drittanbietern
 Yii gilt als verhältnismäßig einfach zu benutzen und nur mäßig komplex.
 2013 gehörte es zu den beliebtesten PHP-Frameworks.

Versionsverlauf

Literatur

Weblinks 
 Yii offizielle Website
 Yii Extensions
 Yii Dokumentation
 Yii Forum
 Yii auf Github

Einzelnachweise 

Freies PHP-Webframework